Сергей Петрович Анищенко  (1923 — 1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Стрелок 16-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, красноармеец.

Участник партизанского движения, Жлобинского коммунистического подполья и освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 20 апреля 1923 года в деревне Степы ныне Жлобинского района Гомельской области.

В 1940—1941 годах работал учителем начальных классов в деревне Крюки Язвенского сельского совета.

Во время Отечественной войны — с октября 1941 года — член Щедринской подпольной комсомольско-молодёжной группы Жлобинского коммунистического подполья. С августа 1943 — боец партизанского отряда «Железняк», затем 119-го отряда бригады «Железняк».

В Красной Армии — с осени 1943 года. Особо отличился 24-25 июня 1944 года во время прорыва обороны врага и форсирования реки Друть у д. Колосы Рогачёвского района. Под сильным огнём противника с группой бойцов переплыл реку, приблизился к вражеской траншее, забросал её гранатами, чем способствовал захвату плацдарма. В бою за плацдарм уничтожил расчёт станкового пулемёта, 20 гитлеровцев, 12 взял в плен.

31 июля 1944 года в бою за деревню Варпехи Старые (ныне Старе-Варпехы Бельского повята Подляского воеводства Польши) был тяжело ранен и от полученных ранеий скончался. Был похоронен у станции Страбля.

Память 
 Имя С. П. Анищенко присвоено Щедринской средней школе в Жлобинском районе, в которой он учился.
 Именем Героя названа улица на его родине — в д. Степы, где ему также поставлен памятник.
 В экспозиции и фондах Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны хранятся фотографии, документы и письма Героя Советского Союза рядового Сергея Петровича Анищенко.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
 Орден Ленина (24 марта 1945 года).

Примечания

Ссылки 
 
 АНИЩЕНКО Сергей Петрович
 Педагоги - Герои Советского Союза
 Освобождение. Первый “котел”.

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Похороненные в Польше